Das CAS International 2006 fand vom 1. bis 6. November 2006 in Islamabad, Pakistan, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie 2 ½ Star. Das Preisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Vorjahressieger Adrian Grant nahm nicht erneut am Turnier teil. Im Finale der beiden topgesetzten Spieler setzte sich Borja Golán gegen Mansoor Zaman durch, der beim Stand von 9:11, 11:8, 11:8 und 2:0 für Golán verletzungsbedingt aufgab. Für Golán war es der 13. Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Bilal Zaman einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2006/07
Squashturnier in Islamabad